Дмитрий Данилович Скворцов (15 марта 1918 — 19 мая 1973) — Герой Советского Союза. Командир роты 461-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии, 23-я армия, Ленинградский фронт. Старший лейтенант.

Биография 
Дмитрий Данилович Скворцов родился 15 марта 1918 года в деревне Раменье ныне Борисоглебского района Ярославской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года.
Окончил 7 классов. Работал лаборантом на маслозаводе, нормировщиком на заводе в Ярославле.

В РККА с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. В феврале 1943 года окончил 6-месячные курсы в Подольском военном пехотном училище.

Подвиг 
Командир роты 461-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии (23-я армия, Ленинградский фронт) старший лейтенант Д. Д. Скворцов в числе первых 9 июля 1944 года форсировал реку Вуокса на Карельском перешейке, личным примером увлёк за собой роту. Рота дала возможность другим подразделениям полка форсировать реку.

В наградном листе Скворцова на представление к званию Героя Советского Союза от 12 июля 1944 года записано:
3 июля 1944 года приняв стрелковую роту приступил к тщательной подготовке последней к выполнению серьезной боевой задачи по предстоящему форсированию реки Вуокси.

В ночь с 8 на 9 июля 1944 года под сильным огнем белофиннов без потерь сосредоточил свою роту у самого берега реки. По поданному сигналу в 6 часов 15 минут в числе первых сел в лодку и под шквальным огнем увлек за собой всю роту.  Его стрелковая рота первой ворвалась на вражеский берег и своими решительными действиями выбила противника из передовой траншеи и этим дала возможность другим подразделениям батальона развить успех в дальнейшем расширении плацдарма. В проведенных ожесточенных атаках на ожесточенно сопротивляющегося противника старший лейтенант Скворцов идя впереди роты ...увлекал своих бойцов вперед...выбивая противника из одного дома за другим. 
Своими отважными и мужественными действиями на поле боя, умелым управлением роты ошеломил противника и захватил плацдарм для развития дальнейшего успеха наступления, с честью выполнив боевой приказ

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от  24 марта 1945 года .

24 июня 1945 года Д. Д. Скворцов стал участником парада Победы на Красной Площади в Москве.

После войны 
Служил в Польше (Северная группа войск). Окончил курсы усовершенствования командного состава.

В марте 1948 года капитан Скворцов уволился по состоянию здоровья в запас. Работал горным мастером на прииске «Широкий» Магаданской области. В 1971 году с выходом на пенсию Д. Д. Скворцов переехал на постоянное местожительство в Адыгею и жил в станице Келермесская Гиагинского района.

Умер 19 мая 1973 года и похоронен в станице Келермесская Гиагинского района ныне Республики Адыгея.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Отечественной войны II степени;
 медаль «За оборону Ленинграда»;
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965).

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москва.
 Мемориальная плита, посвященная Д.Д. Скворцову, установлена на памятнике в сквере посёлка Борисоглебский Ярославской области 
 Именем Героя названа улица в посёлке Широкий Магаданской области.

Примечания

Литература 
 
 Сиджах Х. И. Твои Герои, Адыгея: очерки о Героях Советского Союза. — Майкоп: Адыгейское республиканское кн. изд-во, 2005. — 413 с. — ISBN 5-7608-0459-6.
 Сиджах Х. И. Герои России из Адыгеи. — Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2011. — 116 с. ISBN 978-5-7992-0668-0.
 Золотые Звёзды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп, 1980.
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л., 1970. / стр. 508—511.
 Герои огненных лет. 3-е изд. Ярославль, 1985. / стр. 348—350.
 Если Родина позовёт. Магадан, 1975. / стр. 32.

Ссылки

См. также 
 Выборгская операция (1944)
 Бои за Вуосалми
 Памятник воинам 23-й армии Ленинградского фронта (Вуокса, 1944 год)

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Похороненные в Гиагинском районе
Члены КПСС
Персоналии:Краснодарский край
Персоналии:Магаданская область